Rags steht für:

 Rags (Musical), Broadway-Musical von Charles Strouse (1986)
 Rags (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm (2012)
 Ēriks Rags (* 1975), lettischer Speerwerfer

Siehe auch:
 Rag
 RAX